

Capitolul 1

Capitolul  2

Capitolul 3

Capitolul 4

Capitolul 5 

Apocalipse apocrife